Le Viazul-1598105 était un bus concept produit par Viazul Bus en 2018-2019. Il était censé remplacer les bus Viazul-590356 et Viazul-98905, mais seulement 5 unités du nouveau bus ont été produites et c'était le dernier bus produit par l'entreprise. Toutes les unités restantes des bus sont encore utilisées par les services de Viazul Bus à Cuba. Le véhicule partage son moteur avec le bus Viazul-98905. 

Le bus n'a pas atteint le stade de la production de masse comme avec son prédécesseur et la société Viazul Bus a cessé de produire des bus en 2021 et ne fonctionne actuellement que comme un service de bus et une société de tourisme et importe également des bus étrangers. En 2018, environ 2 unités ont été produites et en 2019, 3 unités supplémentaires ont été produites. Quelques mois plus tard, le bus Viazul-590356 a été interrompu.

Liens externes 
 New Bus Concept
 Travelling To Cuba By Buses

Automobile des années 2010